Szeszki ist ein polnischer Ortsname:
 Szeszki (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Seesken (Ksp. Schareyken), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Szeszki (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Seesken (Ksp. Groß Czymochen/Reuß), 1938 bis 1945 Draheim, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen